

Населені пункти та їхні частини

 Домброва-Велика — село в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домброва-Велика — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Домброва-Велика — село в гміні Чижев Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Домброва-Велика — частина міста Возьники в Люблінецькому повіті Сілезького воєводства

Примітки